Aleix I Estudites (), fou Patriarca de Constantinoble i monjo del Monestir de Studios (del que deriva el seu nom d'Estudita) (fundat el 460).

Va succeir a Eustaqui I de Constantinoble el 1025. El 1034 va coronar a l'emperador Miquel IV, el favorit de Zoè, després d'eliminar a Romà III. El germà de Miquel, Joan, volia assolir el patriarcat però Aleix va avortar els plans (1036).

Va morir el 1043.

Patriarques de Constantinoble
Morts a Constantinoble